Панівка — полиця в рушниці.
 Панівка — підп'ятник веретена цівкового колеса в млині.
 Панівка — лист для печення.

Топонім 
 Панівка — село в Україні, у Кременчуцькому районі Полтавської області.

Див. також 
 Пановка